Independence (englisch Unabhängigkeit) steht für

 Independence (Zigarren), Zigarrenmarke
Chevrolet Independence, Pkw-Modell
 USS Independence, Schiffe der US-Marine
 Independence (Schiff, 1951), US-amerikanisches Passagierschiff
 Independence (Schiff, 2014), Flüssiggastanker
 Independence (Raumfähre), Nachbau des Space Shuttles der NASA

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Independence (Alabama), im Autauga County
 Independence (Illinois)
 Independence (Indiana), im Warren County
 Independence (Iowa), im Buchanan County
 Independence (Kalifornien), im Inyo County
 Independence (Kansas), im Montgomery County
 Independence (Kentucky), im Kenton County
 Independence (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Independence (Minnesota), im Hennepin County
 Independence (St. Louis County, Minnesota)
 Independence (Mississippi), im Tate County
 Independence (Missouri), im Jackson County
 Independence (Montana), im Park County
 Independence (New York), im Allegany County
 Independence (North Dakota)
 Independence (Ohio), im Cuyahoga County
 Independence (Oklahoma)
 Independence (Oregon), im Polk County
 Independence (Pennsylvania), im Snyder County
 Independence (Tennessee)
 Independence (Texas), im Washington County
 Independence (Utah), im Wasatch County
 Independence (Virginia), im Grayson County
 Independence (Washington)
 Independence (Barbour County, West Virginia)
 Independence (Clay County, West Virginia)
 Independence (Jackson County, West Virginia)
 Independence (Preston County, West Virginia)
 Independence (Wisconsin), im Trempealeau County

 Independence County, Verwaltungseinheit in Arkansas 

Siehe auch:
 Independence Day
 Independence Avenue
 Independence Township
 Independence-Klasse
 Independența